Paióniosz, i. e. 6. századi görög építész
 Paióniosz, i. e. 5. századi görög szobrász